Skippers Aviation — это австралийская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Перт, работающая в сферах чартерных и  регулярных региональных пассажирских перевозок внутри страны, бизнес-авиации по контрактам с компаниями горнодобывающих отраслей Западной Австралии, а также обеспечивающей работу поисково-спасательных групп и бригад скорой медицинской помощи (санитарная авиация).

Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является аэропорт Перта.

Маршрутная сеть 

Маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Skippers Aviation распространяется из аэропорта Перта на следующие пункты назначения:
 Лавертон
 Лейнстер
 Леонора
 Микатарра
 Маунт-Меджнет
 Уилуна
 Кэрнарвон
 Манки-Миа
 Калбарри

Skippers Aviation также является крупнейшим авиаперевозчиком Западной Австралии, работающим по чартерным контрактам на перевозку вахтовиков с более, чем пятнадцатью предприятиями горнодобывающей промышленности штата. Еженедельно по этим контрактам самолёты авиакомпании выполняют более ста рейсов. Постоянные клиенты Skippers Aviation:
 Jundee Gold Mine
 Darlot-Centenary Gold Mine
 Granny Smith Gold Mine
 Lawlers Gold Mine
 Plutonic Gold Mine
 Sunrise Dam Gold Mine
 Norseman Mine
 Karara Mine
 Shay Gap Yarrie Mine
 Forrestania Western Area Mine

Флот 
В августе 2011 года воздушный флот авиакомпании Skippers Aviation составляли следующие самолёты:

 4 de Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8
 6 de Havilland Canada/Bombardier DHC-8-300 Dash 8
 6 Embraer EMB 120ER Brasilia
 5 Fairchild SA227-DC Metro 23
 5 Cessna 441 Conquest II

Авиапроисшествия и несчастные случаи 
 26 июня 2007 года. При совершении посадки на взлётно-посадочную полосу аэродрома Джанди (Западная Австралия) экипаж Embraer EMB 120ER Brasilia принял решение об уходе на второй круг. В процессе выполнения ухода на высоте 50 футов над землёй возник крен в 40 градусов. После восстановления контроля за самолётом экипаж зафиксировал остановку левого двигателя в связи с отсутствием топлива в баке.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании Skippers Aviation

Авиакомпании Австралии